Especulação financeira
Especulação imobiliária

Ou ainda:

 Hipótese

Desambiguação